Самнер има више значења:
 Округ Самнер (Канзас)
 Округ Самнер (Тенеси)
 Самнер (Џорџија)
 Самнер (Ајова)
 Самнер (Вашингтон)
 Самнер (Илиноис)
 Самнер (Мисисипи)
 Самнер (Мисури)
 Самнер (Небраска)